Первая поправка к Конституции США (1791)

См. также